Ana del Palatinado-Veldenz (12 de noviembre de 1540-Graben-Neudorf, 30 de marzo de 1586) nació como condesa palatina de Veldenz y, por matrimonio, margravina de Baden-Durlach. Desde 1577 hasta 1584 se vio involucrada en la tutela y regencia del margraviato de Baden-Durlach.

Biografía 
Ana era la hija mayor del conde palatino Ruperto de Veldenz (1506-1544) de su matrimonio con Úrsula (1515-1601), hija de Juan VII de Salm-Kyrburg.

Se casó con el margrave Carlos II de Baden-Durlach el 1 de agosto de 1558 en Heidelberg; era el segundo matrimonio para él. Como su marido, Ana profesaba la fe luterana y los hijos de ambos matrimonios fueron también criados como luteranos.

Cuando su marido murió, sus hijos eran aún menores de edad. Por lo tanto, actuó como guardiana y regente desde 1577 hasta que su hijo, Ernesto Federico, alcanzó la mayoría de edad en 1584. Gobernaron con ella el elector palatino Luis VI y el duque Luis "el Piadoso" de Wurtemberg. En 1584, Baden-Durlach fue dividido: su hijo mayor Ernesto Federico recibiría la parte más grande y se convirtió en margrave de Baden-Durlach. Su segundo hijo, Jacobo, recibió Baden-Hachberg y fijó su residencia en Emmendingen. Se convirtió al catolicismo en 1590 y devolvió su territorio a la fe católica. Sin embargo, poco después murió de envenenamiento por arsénico y Baden-Hachberg pasó a su hermano, Ernesto Federico.

Cuando Ernesto Federico murió en 1604, todas las partes de Baden se reunieron en manos de su hermano, Jorge Federico.

El joven capellán de la margravina Ana, John Zehender, fue responsable del cuidado pastoral que ella desarrolló en los últimos días de su vida, y pronunció un impresionante sermón funeral el 5 de abril de 1586.

Descendencia 
De su matrimonio, Ana tuvo los siguientes hijos:
 Dorotea Úrsula (1559-1585), que en 1583 se casó con el conde Luis III de Wurtemberg (1554-1593).
 Ernesto Federico (1560-1604), margrave de Baden-Durlach de 1577 a 1585, margrave de Baden-Baden de 1596 a 1604). En 1585, se casó con Ana de Frisia Oriental (1562-1621).
 Jacobo (1562-1590), comargrave de Baden-Durlach de 1577 a 1590, margrave de Baden-Hachberg de 1584 a 1590. En 1584, se casó con Isabel de Culemborg-Pallandt (1567-1620).
 Ana María (1565-1573).
 Isabel (1570-1611).
 Jorge Federico (1573-1638), margrave de Baden-Durlach. Se casó primero, en 1592, con Juliana Úrsula de Salm-Neufville (1572-1614). En segundas nupcias se casó, en 1614, con la condesa Ágata de Erbach (1581-1621). Su tercer matrimonio, en 1621, fue morganático, con Isabel Stotz (m. 1652).

Véase también 
Margraviato de Baden
Anexo:Soberanos de Baden

Referencias 
 Johannes Zehender: Dritte der "Drey Leichpredigen von christlichem unnd Gottseligem Absterben/ der Durchleuchtigen...Anna Marggräfin zu Baden, Tubinga, 1586.

Enlaces externos 

  Información sobre Johannes Zehender.

Ancestros 

Casa de Wittelsbach
Margravinas consortes de Baden
Nobles alemanas del siglo XVI
Mujeres gobernantes del siglo XVI